Дэ́нни Айелло (), полное имя — Дэ́ниел Лу́ис Айелло младший (); 20 июня 1933, Бруклин, США — 12 декабря 2019) — американский актёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года, в семье, где было ещё пятеро детей. Отец Дэнни был рабочим, а мать — швеёй. Когда с матерью Дэнни случилось несчастье (она ослепла), отец бросил семью. После этого Дэнни всю жизнь осуждал отца за предательский поступок и примирился с ним лишь спустя много лет (в 1993 году), несмотря на это, он так и не смог простить его полностью.

С детства Дэнни интересовался киноискусством. Когда будущему актёру исполнилось шестнадцать лет, он решил поступить в американскую армию, где и прослужил в течение трех лет. После Айелло вернулся в Нью-Йорк и там сменил множество рабочих мест (от водителя автобуса до вышибалы в ночном клубе).

Карьера 
Кинокарьеру Дэнни начал довольно поздно. Первый кинофильм, в котором появился Айелло, вышел в свет в 1972 году.

За время своей кинокарьеры актёр сыграл порядка девяноста ролей.

В большинстве случаев актёр выступал в образах жёстких полицейских или рабочих, которым в большей степени свойственна твёрдость характера и где-то жестокость, а также вульгарность. Не обошлось и без персонажей, главной чертой которых было чувство юмора и самоиронии.

Одним из взлётов в кинокарьере Айелло было участие в известнейшем фильме «Однажды в Америке». В картине актёр исполнил роль начальника полиции. Впоследствии Айелло удалось поработать с таким известным режиссёром, как Вуди Аллен. Дэнни снялся в его фильмах — «Пурпурная роза Каира», «Бродвей Денни Роуз» и «Дни радио».

Дэнни Айелло — не только актёр, но и музыкальный исполнитель. Он выпустил несколько пластинок.

Из характерных особенностей Айелло окружающих особенно поражал его демонстративный консерватизм, который (по словам самого актёра) явился результатом его католического воспитания.

В последнее время актёр Дэнни Айелло продолжал сниматься в кино.

Личная жизнь 
В 1955 году Дэнни Айелло женился на Сэнди Коэн.
У актёра четверо детей — Дэнни (Дэнни Айелло III, каскадёр), Хайме, Рик, Стэйси.

Айелло умер 12 декабря 2019 года в возрасте 86 лет в больнице (штат Нью-Джерси) после краткой болезни.

Фильмография 

 1973 — Бей в барабан медленно / Bang the Drum Slowly
 1974 — Крёстный отец 2 / The Godfather Part II — Тони Розато
 1978 — Пальцы / Fingers
 1978 — Братья по крови / Bloodbrothers
 1981 — Форт Апач Бронкс / Fort Apache the Bronx
 1984 — Однажды в Америке / Once Upon a Time in America — шеф полиции Винсент Айелло
 1985 — Пурпурная роза Каира / The Purple Rose Of Cairo
 1985 — Покровитель / The Protector
 1985 — Вкусная дрянь — Викерс
 1987 — Власть луны / Moonstruck
 1987 — Дни радио / Radio Days
 1987 — Человек в огне / Man on Fire
 1989 — Делай как надо! / Do the Right Thing
 1989 — Январский человек / January Man
 1989 — Гарлемские ночи / Harlem Nights
 1989 — Белая горячка / White Hot
 1989 — Убийство выпускницы / The Preppie Murder
 1990 — Лестница Иакова / Jacob’s Ladder
 1990 — Ударный отряд / Shock Troop
 1990 — Коммерсант / The Closer
 1991 — Гудзонский ястреб / Hudson Hawk
 1991 — 29-я улица / 29th Street
 1991 — Любовница / Mistress
 1991 — Ещё кружок / Once Around
 1992 — Руби / Ruby
 1993 — Я и ребёнок / Me and the Kid
 1993 — Огурец / The Pickle
 1993 — Кладбищенский клуб / The Cemetery Club — Бен Кац
 1994 — Леон / Léon — мафиози Тони
 1994 — Высокая мода / Pret-A-Porter — майор Хамильтон
 1995 — Адвокат как доверенное лицо / Power of Attorney
 1996 — Два дня в долине / 2 Days in the Valley
 1996 — Луна пустыни / Mojave Moon
 1996 — Мэрия / City Hall
 1996 — Двое — это слишком / Two Much
 1997 — Последний дон / The Last Don — Дон Доменико Клерикуцио
 1997 — Рождённые в Бруклине / A Brooklyn State of Mind
 1998 — Последний дон 2 / The Last Don II — Дон Доменико Клерикуцио
 2003 — Невеста по почте — Тони Сантини
 2006 — Счастливое число Слевина / Lucky Number Slevin
 2014 — Достань меня, если сможешь / Reach Me
 2018 — Маленькая Италия / Little Italy

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Примечания 

Родившиеся в Бруклине
Актёры США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Выпускники Средней школы Джеймса Монро (Нью-Йорк)